Кукша-Мокса или Кукшимукса — река в России, протекает по территории Сегежского и Беломорского районов Карелии. Впадает в Пулозеро. Длина реки — 23 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — реки бассейна Онежской губы от южной границы бассейна реки Кемь до западной границы бассейна реки Унежма, без реки Нижний Выг. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадает в Белое море.

Примечания 

Реки Беломорского района
Реки Сегежского района
Бассейн Сумы (реки, впадающей в Белое море)